Юлиана фон Насау-Диленбург () може да се отнася за:

 Юлиана фон Насау-Диленбург (1546 – 1588)
 Юлиана фон Насау-Диленбург (1565 – 1630)
 Юлиана фон Насау-Диленбург (1587 – 1643)

Други 
 Луиза Юлиана фон Орания-Насау (1576 – 1644)
 Мария Юлиана фон Насау-Зиген (1612 – 1665)